Ната́лья Влади́мировна Лоба́нова  (урожд. Кузнецова; во втором браке Тимошинина) (30 мая 1947, Москва — 1998, Москва)  — советская прыгунья в воду, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 

Отец Натальи — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР (водное поло) В. А. Кузнецов. Брат — В. В. Кузнецов, заслуженный мастер спорта СССР (водное поло), бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.

В браке с Александром Тимошининым носила фамилию Тимошинина.

Воспитанница заслуженного тренера СССР Петрухиной Татьяны Максимовны. В 1964 году на Олимпиаде в Токио Лобанова в прыжках в воду с вышки заняла 7-е место. На следующих Играх она выиграла серебро, уступив чехословацкой спортсменке Милене Дучковой. 
В 1972 году Наталья Лобанова стала 14-й в прыжках с трамплина и 13-й в прыжках с вышки.

Чемпионка СССР 1969 и 1972 в прыжках с вышки.

Чемпион (1966) и бронзовый призёр (1962) чемпионатов Европы.

Тренерская карьера 
Заслуженный тренер России. Воспитала много мастеров спорта, призёров и победителей чемпионатов СССР, России. Одной из её воспитанниц была Светлана Хохлова (Тимошинина), в дальнейшем супруга её сына Владимира Тимошинина, которая стала заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой Европы, неоднократным призёром Чемпионатов Мира, участницей трех Олимпиад.

В Москве проводится мемориал имени заслуженного тренера России Натальи Тимошининой.

Примечания

Ссылки 
 
 О выдающейся спортсменке и тренере — Наталье Владимировне Тимошининой
Прыгуны в воду СССР
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1964 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1968 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Тимошинины-Кузнецовы